A Atividade dos solos é uma característica dos finos argilosos que os compõem e influenciam os Limites de Atterberg. Se em um determinado solo temos quantidades pequenas de argila mas o solo apresenta altos índices de consistência, isto indica que a argila é muito ativa.

No ensaio de Granulometria uma amostra pode apresentar uma fração maior de areia e silte e mesmo assim ter comportamento de solo coesivo em função da atividade da argila.

A atividade das argilas deve-se principalmente ao argilo-mineral que a originou e pode ser medida através do Índice de Atividade (IA) que é calculado conforme abaixo:

                                    Índice de plasticidade
            Índice de Atividade  = ------------------------
 		   	                fração argila

Para Índice de Atividade entre 0,75 e 1,25 a argila é considerada normal, menor que 0,75 é considerada inativa e acima de 1,25 a argila é ativa.

Ver também
 Limite de liquidez
 Limite de plasticidade
 Índice de plasticidade

Mecânica dos solos